Quiroz ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Quiroz (1920–2022), mexikanischer Moderner Fünfkämpfer
 Armando Carvajal y Quiroz (1893–1972), chilenischer Violinist, Dirigent, Komponist und Musikpädagoge
 Daniela Montoya Quiroz (* 1990), kolumbianische Fußballspielerin
 Francisco Quiroz (1957–1993), dominikanischer Boxer
 Jaime Niño de Guzmán Quiroz (* 1934), bolivianischer General, Politiker und Diplomat, siehe Jaime Niño de Guzmán
 José Félix Quiroz (1811–1883), Supremo Director von El Salvador
 Ricardo Martínez Quiroz (* 1966), mexikanischer Fußballtorhüter
 Roberto Quiroz (* 1992), ecuadorianischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Quirós
 Queiroz